Li Jiao (* 15. Januar 1973 in Qingdao) ist eine in China geborene niederländische Tischtennisspielerin und Europameisterin der Jahre 2007 und 2011.

Werdegang 
Li Jiao gehörte in China zwar zu den geförderten Talenten, doch der Durchbruch in die Nationalmannschaft gelang ihr nicht. Deshalb beendete sie ihre aktive Laufbahn und arbeitete fünf Jahre lang als Trainerin an einer Tischtennisschule. Im Jahr 2000 übersiedelte sie mit ihrem Ehemann († 2009) in die Niederlande in den Ort Herhugowaard (bei Alkmaar).

2004 erhielt sie die niederländische Staatsbürgerschaft. Seitdem ist sie für die Niederlande auch international spielberechtigt. Seit 2005 wurde sie für alle Weltmeisterschaften nominiert. 2007, 2008, 2010 und 2011 gewann sie das Europäische Ranglistenturnier TOP-12. Bei den Europameisterschaften gewann sie 2007 den Titel im Einzel durch den Sieg im Finale gegen Ni Xialian und 2008 mit der niederländischen Mannschaft. 2012 schloss sie sich dem deutschen Bundesligisten TTSV Saarlouis-Fraulautern an.

Bei den Europaspielen 2015 gewann sie die Goldmedaille im Einzel und Silber mit der Mannschaft.

Li Jiao ist Linkshänderin. Sie spielt im Penholderstil.

Turnierergebnisse

Literatur 
 Rahul Nelson: Mrs. Brain platziert alle aus, Zeitschrift tischtennis, 2007/2 Seite 20

Weblinks 

 Steckbrief Die Titeljäger in Düsseldorf, vom 5. Februar 2009 (abgerufen am 22. September 2012)
  (abgerufen am 23. Juni 2014)
  (abgerufen am 23. Juni 2014)

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Niederlande)
Olympiateilnehmer (Niederlande)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2008
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2012
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2016
Europameister (Tischtennis)
Niederländer
Geboren 1973
Frau
Europaspielesieger (Tischtennis)
Teilnehmer an den Europaspielen (Niederlande)
Teilnehmer der Europaspiele 2015